Краљица Јулијана од Холандије (; Хаг, 30. април 1909 — Барн, 20. март 2004) је била монарх на челу Краљевине Холандије од 1948. до абдикације, 1980.

Биографија

Ранији живот 

Принцеза Јулијана од Орање-Насауа је рођена као једино дете тадашње владајуће краљице Вилхелмине и њеног супруга војводе Хајнриха од Мекленбург-Шверина. Два дана после њеног осамнаестог рођендана, 1927 ју је мајка поставила у државно веће. Јулијана је исте године уписала Универзитет у Лајдену, где је студирала социологију, право, економију, религију и историју.

Године 1936, је на Зимским олимпијским играма упознала принца Бернарда од Липе-Бистерфелда. Краљичина мајка Вилхелмина је 8. септембра, исте године објавила заруке своје кћери и принца Бернарда. Пре венчања, је принц Бернард добио холандско држављанство и своје име променио у холандску верзију истог имена. Венчање је одржано 7. јануара 1937, у Хагу а брачном пару је као резиденција, додељена палата Суздајк у Барну. Већ следеће 1938, је Јулијана родила прво дете, принцезу Беатрикс.

Егзил 
Током Другог светског рата, су Јулијана, Бернард и њихова деца побегла у Уједињено Краљевство. Краљица је овде била месец дана, када је отишла у Канаду. Дана 2. августа 1945, се цела краљевска породица нашла на ослобођеној територији Холандије. Као захвалност, је Јулијана Канађанима изразила слањем 100.000 тулипана.

Регент и владавина 
Током 1947. и 1948, је Јулијана почела вршити улогу регента, у име своје болесне мајке а на престо је ступила 1948, када је Вилхелмина абдицирала. Дана 27. децембра 1949, је Јулијана потписала документе, којима је призната независност Индонезије. Њена владавина је највише обележена разним скандалима и протестима холандског народа.

У посети Београду 1972. године (фото)

Од абдикације до смрти 
Након 32 године, године 1980, је Јулијана абдиковала а тиме је престо препустила својој најстаријој ћерки Беатрикс. Исте године, се Јулијанино здравље почело нарушавати, те је и престала учествовати у јавним церемонијама. У интервјуу 2001. принц Бернард је објавио да бивша краљица не препознаје властиту породицу. 

Дана 20. марта 2004, је Јулијана од упале плућа, умрла у сну. Десет дана касније је сахрањена поред своје мајке у Nieuwe Kerk, у Делфту. Осам месеци касније је поред Јулијане сахрањен и њен супруг Бернард.

Породично стабло

Породица

Супружник

Деца

Референце

Спољашње везе 

Рођени 1909.
Умрли 2004.
Краљеви Холандије
Почасни грађани Београда
Деколонизација